Nozomi-Brücke ist der Name folgender Brücken:
 Nozomi-Brücke (Gifu) über den Fluss Kiso in der japanischen Präfektur Gifu
 Nozomi-Brücke (Tokio) über den Ariake-Kanal im Bezirk Kōtō der japanischen Präfektur Tokio.